Aposteleilanden (Bovenmeer), Amerikaanse eilandengroep in het Bovenmeer
 Aposteleilanden (Indische Oceaan), Franse eilandengroep in de zuidelijke Indische Oceaan